Фридрих Панцингер (; 1 февраля 1903, Мюнхен, Германская империя — 8 августа 1959, Мюнхен, ФРГ) — оберфюрер СС, командир айнзацгруппы А, начальник 5-го департамента (уголовная полиция) в Главном управлении имперской безопасности.

Биография 
Фридрих Панцингер родился 1 февраля 1903 года в Мюнхене. После окончания средней школы в 1919 году поступил на службу в полицию в Мюнхене. Он проходил экзамен по набору в полицейских служащих и был принят в качестве полицейского офицера на государственную службу. Потом бы переведён в политическую полицию в своём родном городе. В 1927 году окончил вечернюю школу. Кроме того, Панцингер получил юридическое образование, сдав в 1931 году первый, а в 1934 году — второй государственный экзамен. Впоследствии он был принят на службу в верховные органы полиции и получил чин правительственного советника.

После прихода к власти нацистов летом 1933 года присоединился к Штурмовым отрядам (СА). В апреле 1937 года был зачислен в ряды СС (№ 322 118), а 1 мая 1937 года вступил в НСДАП (билет № 5017341). В ноябре 1939 года получил звание штурмбаннфюрера СС. Затем служил комиссаром уголовной полиции в гестапо в Берлине. С августа 1940 года был специальным представителем полиции безопасности в немецком дипломатическом представительстве в Софии. В сентябре 1941 года получил должность начальника управленческой группы IV A (отдел по борьбе с врагами) в Главном управлении имперской безопасности (РСХА). В январе 1941 года был повышен до оберштурмбаннфюрера СС, в апреле 1943 года — до штандартенфюрера СС, а в сентябре 1943 года — до оберфюрера СС. 

С 4 сентября 1943 по май 1944 года возглавлял айнзацгруппу A, действовавшую в тыловом районе группы армий «Север», в Прибалтике и Белоруссии. В задачи подразделения выходила ликвидация всех потенциальных врагов и «расово неполноценных» людей. В это время Панцингер также был командиром полиции безопасности и СД в рейхскомиссариате Остланд со штаб-квартирой в Риге. 

В марте 1944 года после реорганизации IV управления РСХА Панцингер возглавил отраслевой отдел IV A. 15 августа 1944 года в качестве преемника Артура  Небе возглавил уголовную полицию (5-е управление РСХА). За его действия после покушения на Гитлера в ходе его участия в расследовании и подавлении заговора 20 июля в середине октября он был назначен полковником полиции, а в конце ноября был награждён Немецким крестом в серебре.

Панцингер был ответственным за убийство 19 января 1945 года французского пленённого генерала  в окрестностях Носсена.

После войны 
По окончании войны остался в Линце. В октябре 1946 года был арестован и экстрадирован в СССР. 22 марта 1952 года был дважды приговорён в Москве к 25 годам годам трудовых лагерей. В качестве неамнистированного военного преступника в сентябре 1955 года был передан ФРГ и освобождён. Вернувшись, Панцингер стал сотрудником БНД под руководством Рейнхарда Гелена, а с 1959 года работал в трастовой компании. В том же году против него прокуратурой Мюнхена было выдвинуто обвинение в убийстве генерала Месни. Пацнингер был арестован в своей мюнхенской квартире и 8 августа 1959 года совершил самоубийство.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Нацистские преступники
Офицеры СС
Члены НСДАП
Персоналии:Спецслужбы Германии
Члены СА
Члены айнзацгрупп